«Лян Шаньбо и Чжу Интай» () — телеспектакль 1954 года, снятый режиссёром Сан Ху по мотивам известной китайской легенды о двух влюблённых. Первый цветной художественный кинофильм КНР. Все роли в фильме исполнены женщинами. В главной роли снялись выдающиеся актрисы китайской оперы юэцзю —  и .

Исторический фон

Кампания «три перемены» 
В начале 1950-х годов Китай переживал бурную трансформацию: после провозглашения КНР перед коммунистами стояла задача в общественной и культурной жизни покончить с феодальными пережитками, в том числе культурными явлениями, которые считались недостойными, либо вульгарными, а вместе с тем планировалось создать новые отношения, а также имплеминтировать старое культурное китайское наследие, в частности те его достижения, которые соответствовали новому времени.

Для реализации этой задачи было организовано сразу несколько культурных кампаний в различных сферах общественной и культурной жизни. Одно из первых таких кампаний стала кампания «три перемены» («», в пер. с ). Театральный критик Лю Найчун () так описывал положение столичной театральной сцены сразу после :

До основания Китайской Народной Республики какова была ситуация в опере? Давайте возьмём в качестве примера Пекин. Пекин был мирно освобождён 31 января 1949 года. В то время на театральной сцене был полный кавардак. Это не только абсурдные по содержанию и мерзкие по форме «Восемь бессмертных» и «Полная история Чжун Куя», но и описывающие убийства «Рассказ об убийстве сына» и «Повесть о двух гвоздях». Были и хорошие традиционные оперы, такие как «Сват», «Пьяная наложница», «Плывущий дракон и игривый феникс» и другие пьесы, но их постановки просто невозможно было смотреть. Ещё хуже дело обстояло с «Большым расколотым гробом» и «Прядение хлопка», «Любительница оперы» и др., всё это в совокупности представляло собой омерзительную пошлость и вульгарщину.

Итогом правительственной работы по организации театральной сцены стало «Предложение Министерства Культуры по совершенствованию оперы» () от 5 мая 1951 года, подписанное премьер-министром Чжоу Эньлаем. «Предложение» настаивало на недопустимости исполнения пьес и опер, которые распространяют суеверия, описывают убийства и содержат сцены разврата, а также любые проявления старой феодальной жизни, вводился запрет на исполнение целого ряда постановок, часть из которых была допущена к исполнению после внесения правок в сценарии. Параллельно с этим правительство всеми силами призывало собирать и поддерживать развитие народных опер, в том числе локальных, исполняемых на диалектах, которые не содержали вульгарных элементов, насилия и феодальных суеверий. В рамках этого постановления с 6 по 14 октября 1952 года в Пекине прошёл фестиваль народных опер и спектаклей, где было представлено 88 опер, которые репрезентовали 23 вида китайской оперы и театрального искусства. Среди исполненых опер была представлена и шаосиньская опера «Лян Шаньбо и Чжу Интай».

Юэцзю (шаосиньская опера) является относительно молодым видом китайской оперы. Она возникла в начале XX века в Шэнчжоу, округ Шаосин, провинция Чжэцзян, и получила название в честь древнего государства Юэ, которое занимало эту территорию в Период Вёсен и Осеней (770—476 гг. до н. э.). Юэцзю впервые возникла как ритмичные народные песни, которые исполнялись крестьянами на местном диалекте. В 1920-х годах небольшая труппа исполнителей путешествовала по сельской местности и в конце концов добралась до Шанхая. Популярность юэцзю резко выросла после того, как в 1923 году труппу пригласили выступить в шанхайском театре «Большой мир». С тех пор Шанхай стал основным местом исполнения юэцзя. Изначально все исполнители оперы были мужчинами, однако после 1923 года женщины стали постепенно вытеснять мужчин и к моменту основания КНР все роли в юэцзю исполнялись женщинами.

История создания 
В 1952 году руководство 上海联合电影制片厂 приняло решение экранизировать популярную шаосинскую оперу «Лян Шаньбо и Чжу Интай». По рекомендации заместителя министра культуры Ся Яня руководить процессом съёмки был приглашён Сан Ху — известный кинематографист, к тому времени прославивший себя как режиссёр картины «Да здравствует госпожа» (1947) и как автор сценария для фильма «Фальшивый феникс» (1946). На главную ролях были приглашены две наиболее известные актрисы шаосинской оперы —  и .

Как вспоминал Сан Ху, одна из первоочередных проблем при написании сценария была сопряжена с сокращением либретто: классическая постановка шаосинской оперы занимает три часа, тогда как продолжительность киноспектакля не могла превышать полтора часа. Неожиданное решение было найдено в конце 1952 года, когда режиссёру довелось посетить первый Всекитайский фестиваль музыкальной драмы, где помимо прочих драм демонстрировалась и «Лю Иньцзи» — вариант истории о Лян Шаньбо и Чжу Интай в сычуаньской опере. Сан Ху обратил внимание, что в данном варианте опере отсутствует фрагмент гневной арии Лян Шаньбо, который раздражён решением Чжу Интай покориться решению отца и выйти замуж за нелюбимого ею человека. Режиссёр принял решение вырезать эту оперу, чтобы тем самым втиснуть телеспектакль в необходимый временной промежуток. «Такое изменение быть может сделал оперу более „блеклой“, но образ Лян Шаньбо от этого только выиграл», — признавался режиссёр спустя много лет.

В первой половине 1953 года съёмочная группа занималась написанием сценария, созданием декораций, грима и антуража. Непосредственно сам процесс съёмки начался в июле того же года. В это время происходит объединение Шанхайской объединённой киностудии с  и производства фильма происходит уже под крышей последней.

По признанию Сан Ху, процесс съёмки первого цветного фильма был сопряжён с рядом технических проблем, как то: цветное освещение, проявление цветной плёнки и т. д. «Во-первых: мы использовали устаревшие лампы дневного освещения из Восточной Германии, — вспоминал режиссёр, — во-вторых: цветная плёнка в то время проявлялась исключительно вручную, проявляющие вещества использовали по наитию». За успех съёмки беспокоились не только деятели киноискусства, но и высшие партийные чины: мэр Шанхая Чэнь И отправил съёмочной группе муниципальные прожекторы глубокого освещения и генераторы тока. Съёмка фильма была завершена зимой того же 1953 года.

Основной сюжет

Оценка и прокат 
в

Прмиечания 
Комментарии

Сборник научных работ, посвящённый фильму «Лян Шаньбо и Чжу Интай»

Другие источники

Литература 
 两版《梁山伯与祝英台》:港沪戏曲电影往事

Фильмы на китайских диалектах